Plaatsen in Duitsland:
Wörth (Erding), een plaats in de deelstaat Beieren
Wörth am Main, een plaats in de deelstaat Beieren
Wörth am Rhein, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Wörth an der Donau, een plaats in de deelstaat Beieren
Wörth an der Isar, een plaats in de deelstaat Beieren

Plaats in Oostenrijk:
Maria Wörth, een plaats in de deelstaat Karinthië

Zie ook Worth (doorverwijspagina)